Horst
Horst (Holstein)
Horst (Lauenburgo)

Desambiguações de topônimos